Порчано:
  — коммуна в Италии (муниципалитет Ферентино, провинция Фрозиноне), расположенная на одноимённой горе.